Miejscowości w USA:
 Belchertown – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Belchertown – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire

Gminy w USA:
 Belchertown (ang. Belchertown Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire